Tartak (Pools: zaagmolen) kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Polen:

 Tartak (powiat Suwałki), een dorp in de gemeente Suwałki.
 Tartak (plaats), een dorp in de gemeente Rutka-Tartak